Cet article relate le parcours de l’équipe d'Allemagne de football lors du Championnat d'Europe de football 2012 organisé en Pologne et en Ukraine du 8 juin au .

Qualifications 

|}

Effectif

Euro 2012

Premier tour

Allemagne - Portugal

Pays-Bas - Allemagne

Danemark - Allemagne

Quart de finale

Allemagne – Grèce

Demi-finale

Allemagne – Italie

Statistiques

Notes et références 

Allemagne
Équipe d'Allemagne de football par compétition
Football en Allemagne en 2012